Бески́левые, или палеогнаты ; устаревшие названия — бегающие, страусовые, или гладкогрудые птицы , — одна из двух ныне существующих клад птиц, которой обычно придают ранг инфракласса. Состоит из пяти современных отрядов: казуарообразных (Casuariiformes), кивиобразных (Apterygiformes), нандуобразных (Rheiformes), страусообразных (Struthioniformes), тинамуобразных (Tinamiformes), и как минимум трёх вымерших: эпиорнисообразных (Aepyornithiformes), литорнитообразных (Lithornithiformes) и моаобразных (Dinornithiformes). Содержит 57 современных видов.

Бескилевые отличаются от новонёбных (Neognathae) прежде всего структурой нёба. Эволюционные причины этого различия спорные, вероятно оно связано с изменением рациона птиц и соответственно с изменением нагрузки на верхнюю челюсть.

Для бескилевых характерна утрата способности летать, и хотя некоторые представители отряда тинамуобразных всё же могут подняться в воздух, долго они в нём продержаться не в силах. Неумение летать не является, однако, чертой исключительно бескилевых, так как пингвинообразные, к примеру, относятся к инфраклассу новонёбных.

Перья крыльев мягкие, мягки и распушены также перья, одевающие тело (не имеют зацепок, связывающих бородки). При слабых грудных мышцах на грудине нет киля, к которому эти мышцы (более сильные) прикреплены у представителей другого инфракласса — новонёбных. В плечевом поясе недоразвита ключица. Зато ноги очень сильны, и все виды отличаются быстротою бега. Очень остры зрение и слух, но умственные способности развиты, по-видимому, слабо. Все представители подкласса — выводковые птицы (птенцы их выходят из яиц способными ходить и клевать пищу), живущие обыкновенно парами. Питаются растительной и животной пищей (мелкими позвоночными и беспозвоночными), птенцы — исключительно животной. Наиболее похожи на новонёбных тинамуобразные (некоторые из которых могут летать). Они имеют килеватую грудину необычной формы, бороздки их перьев имеют зубцы, которые остаются соединенными на их концах, они скреплены, а не цепляются, как у других птиц.

Филогения 

Кладограмма основанная на Mitchell (2014)  с некоторыми названиями клад после Yuri et al. (2013)

Клутье, А. и др. (2019) в своем молекулярном исследовании относят страусов к базальной линии, а нанду - к следующей по базальной

Альтернативная филогения была найдена Kuhl, H. и др (2020). В этой трактовке все члены Palaeognathae классифицируются в Struthioniformes, но они по-прежнему показаны здесь как отдельные отряды.

Примечания

Ссылки